

Яниші — присілок, Аліковський район, Чувашія
 Яниші — присілок, Чебоксарський район, Чувашія